Кубок Угорщини з футболу 2017–2018 — 78-й розіграш кубкового футбольного турніру в Угорщині. Титул вдесяте здобув Уйпешт.

Календар

1/16 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|28 листопада 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|29 листопада 2017

|}

1/8 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#97DEFF" align=center|20/28 лютого 2018

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF" align=center|21/28 лютого 2018

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF" align=center|21 лютого/7 березня 2018

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF" align=center|27 лютого/6 березня 2018

|}

1/4 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#97DEFF" align=center|13 березня/4 квітня 2018

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF" align=center|14 березня/3 квітня 2018

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF" align=center|14 березня/4 квітня 2018

|}

1/2 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#97DEFF" align=center|17 квітня/9 травня 2018

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF" align=center|18 квітня/8 травня 2018

|}

Фінал

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Кубок Угорщини на soccerway

2017—2018
Угорщина
Угорщина
2017 в угорському спорті
2018 в угорському спорті